Калыша — топоним в России:
 Калыша — посёлок в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Калыша — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Калыша — река, приток реки Алатырь